Oumarou ist der Familienname folgender Personen:

 Abdourahamane Oumarou (* 1974), nigrischer Medienunternehmer und Politiker
 Aboubakar Oumarou (* 1986), kamerunischer Fußballspieler
 Idé Oumarou (1937–2002), nigrischer Politiker, Diplomat und Schriftsteller
 Issoufou Oumarou, nigrischer Fußballspieler
 Karim Oumarou (* 1985), nigrischer Fußballspieler
 Mahamadou Oumarou (* 1984), nigrischer Fußballspieler
 Mamane Oumarou (* 1945), nigrischer Politiker und Premierminister
 Sanda Bouba Oumarou (* 1958), zentralafrikanischer Basketballspieler
 Seini Oumarou (* 1950), nigrischer Politiker
 Soumaila Oumarou, beninischer Fußballspieler
 Youssouf Oumarou (* 1993), nigrischer Fußballspieler